АВД или Авд. — многозначный термин, сокращение.
 АВД-Арена
 Авд. — Книга пророка Авдия. См. также  и сокращения в Библии.
 АВД — аварийное выключение двигателя
 АВД — ав. авиационная дивизия
 АВД — агрегат высокого давления, например: АВД-7000

См. также 
  — полный привод